Teodor Billewicz (XVII wiek) – pamiętnikarz
 Teodor Billewicz (XVIII wiek) – szambelan królewski, konfederat barski